François André (advocaat), een Belgische advocaat en parlementslid, levend van 1869 tot 1945
 François André (ondernemer), een Franse ondernemer, levend van 1880 tot 1962
 François André (politicus), een Franse politicus, levend van 1967 tot 2020